Марио Трамбле  (; род. 2 сентября 1956, Альма) — канадский хоккеист и тренер. В качестве игрока пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1976, 1977, 1978, 1979, 1986).

Карьера

Игровая карьера 
На драфте НХЛ 1974 года был выбран в 1-м раунде под общим 12-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». Отыграв 15 игр за фарм-клуб «Канадиенс» «Нова Скотия Вояджерс», он присоединился к «Монреаль Канадиенс», где играл в одной тройке с Дугом Райсборо и Ивоном Ламбертом, показывая при этом результативную игру. 

В составе «Канадиенс» с 1976 по 1979 годы выиграл четыре Кубка Стэнли подряд, показывая высокий и результативный хоккей со своими партнёрами по тройке. Отыграв за «Канадиенс» 12 сезонов, в последний из которых выиграл в 1986 году свой пятый Кубок Стэнли в карьере. По окончании сезона завершил карьеру игрока в возрасте 29 лет.

Тренерская карьера 
В течение двух сезонов с 1995 по 1997 годы был главным тренером «Монреаль Канадиенс», после чего был ассистентом главного тренера в «Миннесоте Уайлд» (2001—2008) и «Нью-Джерси Девилз» (2009—2010). Завершив тренерскую деятельность, стал хоккейным экспертом на канадском телевидении.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Нова Скотия Вояджерс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Монреаль Канадиенс»
Тренеры НХЛ
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»